O termo Botucatu pode referir-se a:

 Botucatu: município do estado de São Paulo.
 Botucatu FC: time de futebol feminino.
 ABD - Botucatu: time de futebol feminino.

Desambiguação